René király lánya, Henrik Hertz dán költő és drámaíró verses drámája Kong Renés Datter címmel 1845-ben, I. Renátusz (René) nápolyi királyról és lányáról, Jolán (Jolánta) hercegnőről
René király lánya (Iolanta), 1963-as operafilm Vlagyimir Gorikker rendezésében, amely Csajkovszkij Jolánta című operájának filmváltozata volt Natalja Rudnaja címszereplésével mint Jolánta Galina Olejnyicsenko énekhangjával. René király szerepében Fjodor Nyikityin jelent meg Ivan Petrov énekhangján, amelyet Magyarországon 1964-ben mutattak be az eredeti történet címével azonos címmel.